Can Roig (Bellvei),
 Can Roig (Camprodon), edifici modernista a Camprodon, obra de 1901

 Can Roig (Canet de Mar), o Guarderia Fàbrica Jover, edifici modernista de Canet de Mar
 Can Roig (Figueres), edifici modernista a Figueres
 Can Roig (Garriguella), edifici a Garriguella
 Can Roig (Palafrugell), 

 Can Roig (Pineda de Mar),

 Can Roig (Riells i Viabrea), masia a Riells i Viabrea
 Can Roig (Rubí), masia de Rubí

 Can Roig (Sant Antoni de Vilamajor),
 Can Roig (Torrelles de Llobregat), masia al Raval Roig de Torrelles de Llobregat 

 Can Roig (Vilanova i la Geltrú), edifici eclèctic de Vilanova i la Geltrú
 Can Roig i Torres, edifici modernista a Santa Coloma de Gramenet
 Can Roig de les Torres, masia a Sant Pere de Ribes